Мари́на Микола́ївна Пирожу́к (*7 липня 1964, Івано-Франківська область) — український журналіст, авторка та ведуча програм Радіо Свобода та телепрограми «Ера Свободи». З 2007 — головний редактор інтернет-видання «Політична думка».

Народилася 7 липня 1964 в Івано-Франківській області; українка, чоловік Полохало Володимир — політолог, науковець; дочка Анастасія — ліцеїстка.

Освіта: Київський університет ім. Т. Шевченка, факультет журналістики (1992 р.); аспірантура Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України.

Володіє англійською мовою. Захоплюється літературою.

Посилання 
 Пирожук Марина Миколаївна - сторінка на сайті «Політична Україна сьогодні»
 Блог Марини Пирожук на сайті «Українська правда»

Українські журналістки